Comitato – ente di diritto privato previsto dal Codice civile italiano
 Comitato – denominazione attribuita a taluni uffici ed organi collegiali
 Comitato – territorio sotto la giurisdizione di un conte, sinonimo di contea
 Comitato – denominazione attribuita a taluni enti privati, pubblici o internazionali (ad esempio: Comitato elettrotecnico italiano, Comitato olimpico internazionale, Comitato Internazionale della Croce Rossa).

Altri progetti